

Patronyme 

 Pierre Picquart (1951-), un écrivain et conférencier sur des questions géopolitiques et sociétales ;
 Gauthier Picquart  (1967-), un homme d'affaires français ;
 Marie-Georges Picquart (1854-1914), un militaire et homme politique français.

Toponyme 

 avenue Colonel Picquart, à Bruxelles (Schaerbeek) ;
 rue Marie-Georges-Picquart, dans le  de Paris.